Юрий Малыгин:
 Малыгин, Юрий Владимирович (род. 1971) — советский, украинский футболист, тренер.
 Малыгин, Юрий Николаевич (1929—2009) — советский инженер-металлург.